Termes puede referirse a:

Topónimos

Comunas francesas
Termes (Ardenas);
 Termes (Aude);
 Castillo de Termes, en esa localidad, uno de los castillos cátaros;
 Termes (Lozère);
 Termes-d'Armagnac (Gers).

Localidad belga
 Termes, comuna de Chiny, en la provincia de Luxemburgo;

En España
nombre antiguo de Tiermes, ciudad romana de España.

Zoónimo
 Nombre común del insecto del orden de los isópteros (Isoptera), conocido también como termita;
 termes, género de termitas.